Con il termine propantiolo si possono indicare i seguenti composti chimici:

 1-propantiolo
 2-propantiolo